MFA é uma abreviatura e pode referir-se a:
 Microscópio de força atômica
 Movimento das Forças Armadas (movimento militar responsável pela revolução de 25 de abril de 1974)
 Micronational Football Association
 Malta Football Association (inglês) para Associação de Futebol de Malta

Desambiguação